Sundelin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jörgen Sundelin (* 1945), schwedischer Segler
 Peter Sundelin (* 1947), schwedischer Segler
 Stefan Sundelin (1936–2003), schwedischer Segler
 Ulf Sundelin (* 1943), schwedischer Segler